El nombre Jacques Lefèvre puede referirse a las siguientes personas:

Jacques Lefèvre, esgrimidor francés;
Jacques Lefèvre d'Étaples, humanista francés del Renacimiento.